Belis kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Bélis, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Rumänien 

 Beliş, kommunhuvudort, Cluj, Comuna Beliş,